Кан Бон Чхиль (хангыль: 강봉칠; 7 ноября 1943) — северокорейский футболист, защитник, участник чемпионата мира 1966 года.

Карьера

В сборной 
Кан Бон Чхиль выступал за сборную КНДР с 1965 по 1973 гг. Играл в отборочных матчах с Австралией перед чемпионатом мира 1966 года, на турнире провёл стартовую игру против сборной СССР.

В 1973 году в рамках первого круга 7-х Летних Азиатских игр в Тегеране, являвшихся, по совместительству, отборочным турниром к чемпионату мира 1974 года в Азиатской зоне, провёл ряд матчей против сборных Ирана, Кувейта и Сирии.

Итого: 8 матчей / 0 голов; 2 победы, 3 ничьих, 3 поражения.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты КНДР
Игроки сборной КНДР по футболу
Игроки ФК «25 апреля»